Нишки округ или Нишки регион може се односити на:

 административну јединицу „Нишки округ“ унутар:
 Кнежевине Србије (1878—1882)
 Краљевине Србије (1882—1915)
 Краљевине Југославије (?—1941)
 Недићеве Србије (1941)
 административну јединицу „Нишки регион“ унутар СФР Југославије (1975—1992)
 административну јединицу „Нишки округ“ унутар СР Југославије (1992—2003)
 синоним за Нишавски управни округ